Por Abigail puede entenderse:

 Abigaíl, nombre femenino.
 Abigail (álbum), segundo álbum de King Diamond como solista y su primer álbum conceptual.
 Abigaíl (hermana de David), personaje bíblico quién fue la madre de Amasa.
 Abigaíl (hija de Isaí), hija de Isaí.
 Abigaíl (personaje bíblico), personaje bíblico.
 Abigaíl (telenovela), telenovela venezolana transmitida por RCTV en 1988-89 y por Canal 9 de Televisa en 1990.